Са́ни — распространённый тип повозки без колёс, обычно имеющей полозья, для перемещения людей и грузов.

Для тяги (перемещения) используют лошадей, оленей, мулов, быков, собак.

Этимология 
Слово «сани» — славянское по происхождению, заимствованное от славян латышами, венграми и румынами; происходит оно, по мнению профессора Р. Ф. Брандта и В. Ф. Миллера, от сань, что значит «змея»; относится собственно к полозьям ввиду их сходства со змеёй. Синонимами саней на Руси были «возила», «дровни», позже — «каптана» и «избушка».

История 

Сани были древнейшей повозкой, развившейся из первоначальной волокуши и употреблявшейся не только в странах северных, но и в южных, например, в Египте. Многие народы, знавшие уже колёсную повозку, по обычаю пользовались санями в похоронном обряде (Древний Египет, Древняя Русь и других).

В допетровской Руси, вследствие неудовлетворительности дорог и улиц, а также сравнительной дешевизны саней, они были наиболее распространёнными даже в летнее время. В болотистых и лесистых местах Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской губерний сани употреблялись летом до начала XX века. В Древней Руси езда на санях считалась более почётной, чем на колёсах, отчего сани употреблялись при всех торжественных случаях, особенно высшими духовными лицами, предпочитавшими их и летом до конца XVII века. Старинные сани имели вид лодки с краями, загнутыми спереди и сзади, или длинного ящика, суживающегося спереди, в котором можно было лежать. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой сидел кучер. У знатных бояр и особенно у великих князей и царей сани отличались богатым убранством; царские сани могли стоить 200—300 рублей. Ездили в них обыкновенно по одному, редко по два человека, но, например, при выездах царя Алексея Михайловича в сани стоя помещалось два боярина на запятках и два стольника у царских ног, на специально сделанных уступах («полках»).

Женские сани, одинаковые по форме с мужскими, были немного шире и снабжались по сторонам жердями, на которые навешивалось сукно; таким образом сани закрывались и сверху, и с боков. Особенное значение в смысле обрядности придавали саням при бракосочетании и при похоронах. В первом случае для невесты предлагались самые нарядные сани, покрытые атласом, бархатом, богатыми коврами, причём соответственно украшалась и упряжь. Невеста ехала в церковь со свахами, державшими над нею соболей, а из церкви — с женихом.

Первое летописное известие об употреблении саней при похоронах находим при описании похорон Владимира Святославича около 1015 года: тело покойника не только везли до церкви в санях, но и ставили в ней его тоже на сани. Позднейшие известия, до XVII века, также указывают на употребление саней при похоронах членов великокняжеской и царской семьи. Иногда сани служили носилками для сопровождавшей гроб вдовы или матери покойного. По исследованию профессора Д. Н. Анучина, сани употреблялись при похоронах не только у всех славянских народов, но и у финнов, и в Западной Европе, и даже в Египте (где мумии были возимы в санях, в стоячем положении).

Современное использование 
Сани применяются в сельских местностях тех стран, где зима снежная. Сани используются также в спортивных целях (санный спорт). В различных областях народного хозяйства применяются аэросани.

В 1986 году Госпланом РСФСР был принят стандарт РСТ РСФСР 138-86 «Сани-дровни и сани-розвальни. Общие технические условия».

Виды и типы саней 

К саням относятся дровни, нарта — оленьи, собачьи сани народов Севера и разные виды саней с кузовом:
 боб — род саней с рулевым управлением;
 болочок или кибитка — сани с ве́рхом;
 буер — спортивные сани с парусом для езды по льду;
 беговые — лёгкие сани, использующиеся главным образом для тренинга рысистых лошадей;
 возок — крытые сани со спинкой, позже на сани ставили карету;
 волокуши — сани, состоящие из двух жердей (в современном исполнении — труб), передние концы которых привязываются к лошади, быку или собаке, а задние волочатся по земле;
 дровни — крестьянские сани без кузова;
 керёжка — сани у лопарей;
 козыречки, козырьки́ — маленькие, городские, сани, в Сибири скачки́;
 ледянка — пластинка, упрощённый вид саней;
 обшевни — широкие сани, обшитые лубом или тёсом;
 полозки — сани под карету;
 по́шевни, о́бшевни — дорожные сани, низкие и широкие сани;
 пулка — лёгкие сани для перевозки небольших грузов человеком или собаками;
 розвальни — низкие и широкие сани;
 салазки — маленькие деревянные ручные санки, или для катанья с гор;
 са́нка, на Камчатке — собачьи сани;
 сани открытые;
 сани троичные, парные, одиночные;
 тобогган — бесполозные сани у индейцев Северной Америки;
 тарантайка;
 финские сани — высокие санки с длинными полозьями и специальной рамой на спинке сидения; их не везут, а толкают сзади (как на самокате);
 чу́нки — ручные санки, сани для перевозки тяжестей.

См. также 

 Телега
 
 Аэросани
 Ракетные сани

Примечания

Литература 
 
 
 
 Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII ст. , 1887.
 Анучин Д. Н. Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда. Археологическо-этнографический этюд. , 1890.
  

 
Крестьянское подворье